Dyke vagy dike, geológiai fogalom, a haránttelér nemzetközi elnevezése
 Dyke, angol szlengszó